Deas ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Deas (1818–1867), US-amerikanischer Maler
 Laura Deas (* 1988), britische Skeletonsportlerin
 Lynn Deas (1952–2020), US-amerikanische Bridgespielerin
 Robbie Deas (* 2000), schottischer Fußballspieler
 Zachariah Cantey Deas (1819–1882), Brigadegeneral der Armee der Konföderierten Staaten von Amerika im Sezessionskrieg

Siehe auch:
 Dease